en bijouterie, une bague est un ornement enfilé généralement sur les doigts ;
 en mécanique cela désigne des pièces annulaires :
 bagues d'un roulement à billes,
 entretoises pour arbres,
 virole, bague en métal dont on garnit l'extrémité d'une canne ou d'un manche, pour assujettir ce qui y est fixé et empêcher le bois de se fendre ;
 d'éléments de guidage dans les paliers lisses ;
 en photographie, la bague-allonge est dispositif mécanique sans contenu optique qui augmente le tirage mécanique de l'objectif, ou le grandissement pour une prise de vue « macro » ;
 en ornithologie, la bague est un moyen de connaître les parcours des oiseaux ;
 anciennement, la « course de la bague » est un jeu à cheval auquel s'adonne la noblesse, d'où l'expression « faire ses bagues » ;
 le « jeu de bague » est l'ancêtre du manège, un jeu dans lequel les joueurs montés sur des chevaux de bois doivent attraper une bague à l'aide d'une lance
 appareil dentaire ;

Patronymie 

 Édouard Bague (1879-1911), aviateur français.

Toponymie 

 Doudé bagué, un village sénégalais.

Lien externe 
 
Patronyme français